

Сломін — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Сломін — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства